Osoby o tym nazwisku:
 Kazimierz Krzaczkowski – polski aktor
 Władysław Krzaczkowski – polski urzędnik